Пи́нто () — испанская, еврейская (сефардская), португальская и итальянская фамилия, реже — топоним.

Фамилия 
 Основная статья — .
По данным 2014 года, фамилия Пинто занимала 391-е место по распространённости в мире: её носили  человек. Означает «цветной, раскрашенный» или «художник».Распространённость фамилии по странам:

 Пинто, Адель (1859—1927) — бразильский инженер, изобретатель.
 Пинто, Айртон (1933—2009) — бразильский скрипач.
 Пинто, Альфонсо (род. 1978) — итальянский боксёр.
 Пинто, Андреина (род. 1991) — венесуэльская пловчиха.
 Пинто, Анибаль (1825—1884) — чилийский политик, 9-й президент Чили, сын Франсиско Антонио.
  (1919—1996) — чилийский экономист.
 Пинто, Бруно Энрике (род. 1990) — бразильский футболист, нападающий.
 Пинто, Густаво (род. 1979) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Лос-Андрес».
 Пинто, Джузеппе (род. 1952) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.
 Пинто, Йешаяху (род. 1973) — ортодоксальный раввин, каббалист.
 Пинто, Козимо (род. 1943) — итальянский боксёр.
 Пинто, Лео (1914—2010) — индийский хоккеист, вратарь.
 Пинто, Мигель (род. 1983) — чилийский футболист.
 Пинто, Орест (1889—1961) — один из самых известных контрразведчиков, работавших в годы Второй мировой войны против гитлеровской Германии.
 Пинто, Пио Вито (род. 1941) — итальянский куриальный прелат.
 Пинто, Раффаэле (1945—2020) — итальянский автогонщик.
 Пинто, Фаусто (род. 1983) — мексиканский футболист, левый защитник клуба «Крус Асуль» и сборной Мексики.
 Пинто, Франсиско Антонио (1785—1858) — чилийский политик, 3-й президент Чили.
 Пинто, Фрида (род. 1984) — индийская актриса.
 Пинто, Хорхе Луис (род. 1952) — колумбийский футболист и тренер.
 Пинто, Хосе Мануэль (род. 1975) — испанский футболист.
 Пинто, Ширли (род. 1989) — израильский политик.
 Пинто, Эварист (род. 1933) — католический архиепископ, ординарий архиепархии Карачи.
Псевдоним
 Колвиг, Пинто (1892—1967) — американский актёр озвучивания, клоун.

Топоним 
  — городок в Аргентине.
 Пинто — город в Испании.
 Пинто — посёлок в Чили.
Составные топонимы
 Санта-Барбара-де-Пинто — городок в Колумбии.

Еда 
  — вид фасоли красно-коричневого цвета, популярный в Мексике, Коста-Рике и США.
  — центральноамериканское блюдо: смесь чёрной фасоли и риса с овощами, которая подается к мясным блюдам.

Техника 
 Ford Pinto — автомобиль.
 Temco TT-1 Pinto — самолёт.

Другое 
  — окрас лошадей.
  — субкультура.
  — историческая батарея на Мальте.
  — американский фильм 1920 года.

См. также

Примечания